

Русько — село в гміні Стшеґом Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Русько — село в гміні Мальчице Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Русько — село в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Русько — село в гміні Дарлово Славенського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Русько Олексій Микитович